Ана Мартин (Ana Martin, род. 2 июня 1982 года, Париж, Франция) — французская порноактриса испанского происхождения.

Биография 
Родилась 2 июня 1982 года в Париже. Имеет испанские корни. Имеет степень магистра иностранных языков и цивилизаций на испанском языке (LLCE).

Дебютировала в порноиндустрии в 2004 году, в возрасте около 24 лет.

Снялась в сцене вместе с Мелиссой Лорен в Казино без границ режиссёра Эрве Бодилиса, фильма с самым большим бюджетом в истории французского порно (210 000 евро).

Ушла из индустрии в 2008 году.

Награды 
 2008 — European X Awards Брюссель: Лучшая актриса второго плана

Избранная фильмография 
 Казино без границ — Эрве Бодилис (Dorcel) (2008)
 La Gouvernante — Tony del Duomo (Dorcel) (2008)
  Ludivine — John B. Root (2008)
 Les Petites Vicieuses au pensionnat — Pascal Saint James (2007)
 Anal lingerie et corset — Fabien Lafait (Maeva video)
 Les Anales — l'immobilier — Robert O (Wild video)
 Les Autostoppeuses 2 — Patrice Cabanel (V. Communications)
 La Bachelière 21 — Philippe Lhermitte (Fantas Telsev)
 Le Bangtour 6 — Patrice Cabanel (V. Communications)
 Le Barriodeur 1 &  5 — Sebastian Barrio (V. Communications)
 Bimbo club — François Régis (Dorcel)
 Les Barbouilleuses lesbiches — Pierre Moro (2004)
 Beaux culs sur gros cube — Pierre Moro
 Busty 3 & 6 — Jean-Pierre Charmontel (Concorde)
 Les Castings — JBR — John B. Root
 Concubines — Овидия (V. Communications)
 Les Dessous des infirmières — Fabien Lafait (JTC)
 La Doctoresse a — belles fesses — Pierre Moro (Imamedia)
 Elles déménagent — Fabien Lafait (JTC)
 Gonzo Attitu— 1 — Fabien Lafait (Concorde) (2004)
 Helena's angels — Jurgen Wolf (V. Communications)
 Katsumi Provocation — Alain Payet (Blue One) (2004)
 Le Lâcher — garces — Fabien Lafait (Lucy video) (2004)
 Lesbos 4 — Fabien Lafait (Concorde) (2004)
 Lingeries et fines dentelles — Fabien Lafait (Lucy video)
 Livraison à domicile — Fabien Lafait (JTC)
 Permis — jouir — Didier Parker (JTC) (2004)
 Plaisirs — jouir — Didier Parker (JTC)
 Les Plantureuses gougnottes — Pierre Moro (Imamédia)
 Première Expérience — Овидия (Марк Дорсель) (2004)
 Prends-moi — Patrice Cabanel (JTC) (2004)
 Les Ravageuses à la ferme — Yannick Perrin (Blue One) (2004)
 Les Reines du Sex — Robert O (Wild video)
 Rencontre avec Ana Martin — Fabien Lafait (Concorde)
 Révision anale — Robert O (Wild video)
 Les Secrétaires — Patrice Cabanel (JTC) (2005)
 Secrétaires à l'essai — Patrice Cabanel (JTC)
 Secrétaires très particulières — Rocky Volcano (Lucy video)
 Sex music — Robert O (Wild video)
 Sous les blouses des infirmières — Fabien Lafait (Lucy video)
 Tu bosses ou tu baises — Frédéric Laverge (V. Communications)  (2005)
 La Voleuses — pipes — Rocky Volcano (Maeva video)

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы Франции